Misha Cross (Varsóvia, 27 de novembro de 1989) é o nome artístico de uma atriz e diretora pornográfica polonesa. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2013, aos 24 anos de idade.

Prêmios e indicações

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Varsóvia